Kaan von Albest ist der Familienname folgender Personen:

 Jindřich Kaan von Albest (1852–1926), galizischer Pianist und Komponist 
 Julius von Kaan-Albest (1874–1941), österreichischer Offizier und Maler 
 Samuel Heinrich Kaan von Albest (1776–1844), ungarischer Wollhändler